Оре́ховское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область 
 Ореховское сельское поселение — в составе Даниловского района

Костромская область 
 Ореховское сельское поселение — в составе Галичского района

Крым 
 Ореховское сельское поселение — в составе Сакского района

Новгородская область 
 Ореховское сельское поселение — в составе Мошенского района

Омская область 
 Ореховское сельское поселение — в составе Одесского района
 Ореховское сельское поселение — в составе Усть-Ишимского района

Приморский край 
 Ореховское сельское поселение — в составе Дальнереченского района

Ульяновская область 
 Ореховское сельское поселение — в составе Радищевского района

См. также 
 Ореховское